Василий Георгиевич Ена () — советский и украинский географ, ландшафовед. Кандидат географических наук, профессор. Долгое время работал в Симферопольском государственном университете. Член  Географического общества СССР. Отец учёных ботаника Андрея Васильевича Ены  и географа Александра Васильевича Ены.

Биография 
Родился 27 марта 1924 года в Симферополе. Ветеран Великой Отечественной войны. 

В 1950 году окончил географический факультет Крымского государственного педагогического института. В 1958 году обучался в аспирантуре МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1962 году во Львовском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию «Природно-географическое районирование и ландшафтная характеристика Крымского полуострова (с определением направлений рационального хозяйственного использования)».

С 1958 года ассистент, позднее доцент Крымского педагогического института (в 1972 году он был преобразован в Симферопольский государственный университет (СГУ), в 1999 году – в Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского). В 1965–1987 годах выполнял обязанности проректора по учебной работе. В 1972–1987 годах – заведующий кафедрой общего землеведения СГУ. Звание профессора присвоено в 1994 году. Скончался 13 мая 2013 года.

Был сотрудником и членом многих научных ассоциаций и изданий. Член редакционных коллегий «Украинского географического журнала», «Географической энциклопедии Украины», «Природа»; член Ученого совета Географического общества СССР (1985–1995); председатель Крымского отдела Украинского географического общества (с 1994).

Семья 
Дети:

 Ена Андрей Васильевич (10 декабря 1958, Симферополь) — советский, украинский и российский ученый-ботаник. Доктор биологических наук, заведующий кафедрой фитодизайна и ботаники Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет». Член Научного Совета по проблемам ботаники и микологии НАН Украины, член-корреспондент Крымской Академии наук.
 Ена Александр Васильевич – доцент кафедры естественно-математических дисциплин Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, кандидат географических наук. Член-корреспондент Крымской академии наук.

Награды и звания 
Орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Академик Крымской академии наук (1994), медаль имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, медаль им. А.С. Макаренко; заслуженный работник народного образования Украины (1993) и Автономной Республики Крым (1999); дважды лауреат премии Совета Министров АРК (1997, 2000),  премия им. В. И. Вернадского (2005).

Библиография 

 Геоэкология. Симферополь: Таврия, 1996. 384 с. (в соавторстве);
 Ландшафтные памятники. Симферополь: Крым, 1964. 76 с.;
 Открыватели земли Крымской. Очерки об исследователях природы Крыма. Симферополь: Крым, 1969. 136 с.;
 В горах и на равнинах Крыма. Симферополь: Таврия,1973. 112 с.;
 Заповедные ландшафты Крыма. Симферополь: Таврия,1989. 136 с.;
 Природные феномены Крыма // Природа.1985. № 7. С. 51–62 (в соавторстве);
 Научно-методические принципы организации национального парка «Таврида» и Большой Экологической Тропы в Крыму // Методические основы географических исследований природных и общественных территориальных комплексов. Киев: Наукова думка, 1989. С. 30–34 (в соавторстве);
 Крымский полуостров: Географический очерк. Симферополь: Крым, 1966. 64 с. (в соавторстве);
 Южный берег Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ, 1996. 336 с. (в соавторстве).
 
 Ена В. Г. Воспоминания. Из памятных событий жизни моей. Симферополь, 2012. 58 с.;

Примечания

Литература 

 В. Г. Єнi – 75 рокiв // Украïнський географiчний журнал. 1999. № 1. С. 67–68;
 Василий Георгиевич Ена. Библиография печатных трудов. Симферополь: Интеллект, 1997. 35 с.;
 Географiчна Енциклопедiя Украïни. Киïв: УРЕ, 1989. Т. 1. С. 401;
 
 Крымская Академия наук. Справочные данные. Симферополь: КАН, 1998. С. 7;
 Крымская Академия наук. 15 лет. Симферополь: Оригинал–М, 2008. С. 97–98;
 Пам’ятi В. Г. Єни // Украïнський географiчний журнал. 2013. № 2. С. 74;
 Памятная книга. Ветераны Великой Отечественной войны Симферопольского государственного университета. Симферополь: СГУ, 1995. С. 30;
 Профессора Таврического национального университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. [2-е изд.]. Киев: Либідь, 2007. С. 57–58;
 Україна. Наука. Культура. Киïв: АН УРСР, 1987. Вып. 21. С. 294;

Географы СССР
Члены Географического общества СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Лауреаты премии Совета министров Автономной Республики Крым